Voici la liste des planètes mineures numérotées de 433001 à 434000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 433001 à 434000

433001-433100

433101-433200

433201-433300

433301-433400

433401-433500

433501-433600

433601-433700

433701-433800

433801-433900

433901-434000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000